Jan Arends (1738-1805), Nederlands landschaps- en scheepsschilder
 Georg Arends (1863-1952), Duits botanicus
 Karl Oskar Arends (1863-1932), Duits schilder
 Dolf Arends (1916-2007), Nederlands politicus
 Henri Arends (1921-1993), Nederlands dirigent
 Jan Arends (1925-1974), Nederlands schrijver, dichter en literair vertaler
 Johan Coenraad Arends (1940), Nederlands botanicus
 Isabel Arends (1966), Nederlands chemicus
 Berry Arends (1967), Nederlands profvoetballer
 Carolyn Arends (1968), Canadees singer-songwriter
 Daniël Arends (1979), Nederlands stand-upcomedian en cabaretier
 Jeffrey Arends (1986), Nederlands honkballer
 Richard Arends (1990), Nederlands voetballer (doelman)
 Fabian Arends (1990), Duits jazzmuzikant
 Jacco Arends (1991), Nederlands badmintonspeler
 Sander Arends (1991), Nederlands tennisser
 Richard Arends (?), Arubaans politicus

en naar:
 Arends (film), televisiefilm van Jelle Nesna uit 1997
 Arends (geslacht)